6-й Кубок ФИФА по мини-футболу — проходил с 30 сентября по 19 октября 2008 года в Бразилии в городах Рио-де-Жанейро и Бразилиа. Чемпионом в 4-й раз в своей истории стала сборная Бразилии.

Команды

Азиатская зона 
  Иран
  Китай
  Таиланд
  Япония

Африканская зона 
  Египет
  Ливия

Европейская зона 

  Испания
  Италия
  Португалия
  Россия
  Украина
  Чехия

Океанская зона 
  Соломоновы острова

Северно-, Центрально-Американская и Карибская зоны 
  Гватемала
  Куба
  США

Южно-Американская зона 
  Аргентина
  Бразилия
  Парагвай
  Уругвай

Стадионы

Судьи

Первый раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй раунд

Группа E

Группа F

Финальный раунд

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры 
16 голов
 Пула
15 голов
 Фалкао
11 голов
 Ленисио
10 голов
 Шумахер
 Дамир Хамадиев
9 голов
 Владислав Шаяхметов
8 голов
 Фабио Алькарас
 Рене Вильяльба
 Сирило
7 голов
 Фернандао
 Фернандо Грана
 Дмитрий Прудников
6 голов
 Бетао
5 голов
 Вилде
 Винисиус
 Мохаммад Тахери
 Вахид Шамсаеи
 Эдуардо Моралес
 Константин Маевский
 Валерий Замятин
4 гола
 Марсело Хименес
 Али Хассанзаде
 Мохаммад Хашемзаде
 Альваро
 Даниэль
 Хави Родригес
 Торрас
 Патрик Нора
 Йосниэль Меса
 Хосе Ротелья
 Арналду
 Сергей Чепорнюк
 Нобуя Осодо
3 гола
 Диего Гьюстосси
 Матиас Лусикс
 Ари
 Маркиньо
 Эрик Асеведо
 Карлос Эстрада
 Ахмед эль-Агуз
 Саад Ассис
 Адриано Фолья
 Лейтау
 Ильдар Макаев
 Михаил Романов
 Юки Канаяма
2 гола
 Мартин Амас
 Себастьян Корацца
 Габриэл
 Сисо
 Хосе Гонсалес
 Даниэль Тейада
 Мизо
 Масуд Данешвар
 Мостафа Тайеби
 Марсело
 Эдгар Бертони
 Сандро Дзанетти
 Марсио Форте
 Ху Цзе
 Карлос Мадригаль
 Юльер Оливера
 Рабья Абдель
 Мохамед Рахома
 Родольфо Роман
 Фернандо Кардинал
 Константин Агапов
 Константин Душкевич
 Эллиот Рагомо
 Экапонг Суратсаванг
 Пануват Янта
 Дмитрий Иванов
 Валерий Легчанов
 Евгений Рогачёв
 Мартин Длухи
 Томаш Слука
 Котаро Инаба
1 гол
 Фернандо Вильхельм
 Эрнан Гарсиас
 Эстебан Гонсалес
 Леандро Планас
 Карлиньос
 Мануэль Аристондо
 Луис Кастро
 Эстуардо де Леон
 Марлон Ной
 Абу эль-Комсан
 Самех Салех
 Рамадан Самасри
 Ахмед абу Сери
 Ибрахим Масуди
 Луис Амадо
 Борха
 Ортис
 Фабиано
 Чжан Си
 Лю Синьи
 Чжэн Тао
 Джоннет Мартинес
 Раудель Родригес
 Борис Санаме
 Юсеф Мохамед
 Фатхи аль-Хога
 Мохамед Шахут
 Вальтер Вильяльба
 Хосе Сантандер
 Робсон Фернандес
 Карлос Чилаверт
 Оскар Яра
 Биби
 Жардел
 Исраэл
 Педру Кошта
 Рикардиньо
 Марат Азизов
 Николай Переверзев
 Рон Джинио
 Миках Леа'алафа
 Джек Уитни
 Дэнисон Кабрал
 Пэт Моррис
 Сандре Нэумоски
 Энди Росенбэнд
 Майк Эппл
 Прасерт Иннуи
 Лертчаи Иссарасувипакорн
 Сермпхан Хумтхинкаев
 Александр Хурсов
 Диего Гарридо
 Хуан Кустодио
 Даниэль Лаурино
 Минчо
 Хорхе Родригес
 Себа
 Марек Копецки
 Михал Мареш
 Роман Мареш
 Зденек Слама
 Давид Филингер
 Ян Яновски
 Юсукэ Инада
 Кеничиро Когурэ
 Юсукэ Комияма
 Кента Фудзии

Другие факты 
Матч между сборными России и Соломоновых островов (дебютировавшей на первенствах) на данный момент является самым результативным в истории чемпионатов мира и самой крупной победой — 31:2. 9 голов Пулы в игре помогли ему стать лучшим бомбардиром турнира.

Ссылки 
 Чемпионат мира по мини-футболу на сайте ФИФА 

Чемпионаты мира по мини-футболу
Чемпионаты мира в Бразилии
Спорт в Бразилии в 2008 году
Чемпионаты мира в 2008 году
Сентябрь 2008 года
Октябрь 2008 года
Мини-футбол в Бразилии